Abcoulomb může být ve fyzice elektromagnetická jednotka:
 jednotka elektrického náboje
 jednotka indukčního toku

Reference